Cades ist der Name von

 Giuseppe Cades, seltener Joseph Cades (1750–1799), italienischer Maler und Grafiker
 Joseph Cades, auch Josef Cades (1855–1943), deutscher Architekt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cades (Arkansas)
 Cades (South Carolina)
 Cades (Tennessee)

CADES bezeichnet:
 die Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, eine 1996 zur Begleichung der Schulden der Sozialversicherung gegründete französische staatliche Finanzanstalt
 CAdES (CMS Advanced Electronic Signature Format), ein elektronisches Signaturformat

Siehe auch:
 Kades

Abkürzung